Ружица — название географических объектов в Болгарии и Польше.

Церковь 
 Ружица — церковь в Белграде.

Населённые пункты 
 Ружица — село в Шуменской области.
 Ружица — село в Ямболской области.

Река 
 Ружица (река) — река в Польше, приток Одры